Virlesi – abitanti di Virle Piemonte
Virlesi – abitanti di Virle